Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 (Beethoven)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 (Mozart) 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 (Prokof'ev) 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 (Rubinštejn)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 (Saint-Saëns)